Sezona Formule 1 1981 je bila dvaintrideseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 15. marca 1981 z dirko za Veliko nagrado zahodnih ZDA, končala pa 17. oktobra 1981 s petnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Las Vegasa. Dirkaški naslov je osvojil Brazilec Nelson Piquet, moštvenega pa Williams.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1981.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

Druge pomembne dirke 
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

1981
1981 v športu